Бьёрншерна - фамилия:

 Бьёрншерна, Оскар — премьер-министр иностранных дел Швеции в 1872—1876 годах.
 Бьёрншерна, Магнус (1779—1847) — шведский военный деятель, генерал-майор.